Il doppio  dell'Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Johan Brunström e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Ruben Bemelmans e Riccardo Ghedin.

Karol Beck e Jaroslav Levinský hanno battuto in finale Colin Fleming e Ken Skupski 6–2, 6–7, [10–7].

Teste di serie 

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
 Serhij Bubka /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)

 Colin Fleming /  Ken Skupski (finale) 
 Karol Beck /  Jaroslav Levinský (campioni)

Tabellone

Note 
 

Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2009